Sergio García Fernández (1980-) – golfista spagnolo
Sergio García de la Fuente (1983-) – calciatore spagnolo
Sergio García Dols (2003-) – pilota motociclistico spagnolo